est un genre éteint de thérapsides gorgonopsiens ayant vécu durant le Permien supérieur, entre 259 et 254 millions d'années avant notre ère, dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Une seule espèce est connue, , décrite par Robert Broom en 1947.

Découverte et identification 
En 1947, Robert Broom publie un article où il décrit trois espèces de gorgonopsiens, dont deux appartenant au genre nouvellement érigé Smilesaurus, à savoir S. ferox, S. maccabei et Pardocephalus wallacei. Toujours dans le même article, Broom se doute de sa propre classification concernant S. maccabei, indiquant qu'il faudrait peut-être le déplacer dans un autre genre. En 1970, la paléontologue française Denise Sigogneau-Russell synonymise S. maccabei et Pardocephalus wallacei avec la première espèce nommé et la déplace dans le genre Arctops, étant renommé ?Arctops ferox. En 2007, dans sa thèse de doctorat non publiée, Eva V. I. Gebauer maintient toujours la validité de l'espèce, mais le transfère dans le genre Aelurognathus. En 2012, une autre thèse va encore plus loin, considérant A. ferox comme un synonyme junior dAelurognathus tigriceps. C'est en 2016 que le paléontologue Christian F. Kammerer rend à nouveau valide le genre Smilesaurus sur la base de différences crâniennes notables, le faisant même apparaitre dans de nombreuses classifications ultérieures.

Description 

Smilesaurus est un gorgonopsien de grande taille, avec une longueur de crâne pouvant atteindre  et caractérisé par des canines extrêmement longues et proportionnellement les plus longues de tous les gorgonopsiens. Contrairement aux autres membres du groupe, qui chassaient probablement de la même manière que certains reptiles prédateurs, Smilesaurus était probablement un véritable prédateur à dents de sabre qui chassait en utilisant des tactiques similaires aux machairodontes. Il se distingue des rubidgeinés (un groupe de gorgonopsiens également endémique d'Afrique) par son absence de pachyostose crânienne rugueuse et par ses orbites relativement petites.

Classification 

La classification de Smilesaurus est contestée. Il est souvent inclus au sein des Rubidgeinae, mais il diffère considérablement des autres membres du groupe. Au lieu de cela, il peut être plus étroitement lié à Arctops, une position soutenue par des analyses phylogénétiques menée en 2018.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Gorgonopsia
 Arctops

Liens externes 

 Les principaux groupes de synapsides non mammaliens des archives phylogéniques de Mikko

Gorgonopsia
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1948
Taxon fossile décrit par Robert Broom
Paléontologie en Afrique du Sud